Zemann ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Zemann (1923–2002), österreichischer Kinderbuchautor und Comiczeichner
 Gerhard Zemann (1940–2010), österreichischer Schauspieler
 Josef Zemann (1923–2022), österreichischer Mineraloge
 Thomas Zemann (* 1986), österreichischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Zeman
 Zeeman